Петрок:

 Петрок Малый — итальянский архитектор, активно работавший на Руси в 1530-е годы
 Петрок ап Клемен (600—658) — король Думнонии